Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO) é uma conferência anual sobre Pesquisa Operacional (PO). O SBPO une pesquisadores, professores e profissionais da PO de todo o Brasil para compartilhar seus resultados e sua experiência prática e teórica. Os artigos apresentados no SBPO cobrem os principais resultados da pesquisa nacional sobre PO e trazem soluções para desafios atuais de importantes áreas da toada de decisão.

Conferências